Хамидогуллары (, ) — тюркский бейлик (эмират, княжество) в Малой Азии со столицей в Эгридире, и правившая им в период между примерно 1300 и 1423 годами одноимённая династия. Своим названием бейлик и династия обязаны основателю — Хамиду-бею. Династия также называется Хамидиды, бейлик — Хамид. Южная часть бейлика с центром в Анталии называлась провинция Тек(к)еогуллары.

Контролируя пути из Коньи в Анталию, Хамидиды представляли собой значительную силу. Внук основателя бейлика, Дюндар, захватил Анталию, а сын Дюндара, Исхак, присоединил к бейлику территорию бывшего бейлика Эшрефогуллары, на которую предъявляли претензии Караманогуллары. Борьба за эти земли привела к тому, что в 1381 году Хусейн-бей продал часть бейлика вместе со спорными землями османскому султану Мураду I. Алаэддин-бей Караманид продолжил борьбу за земли уже с Мурадом и Баязидом I, что привело к поглощению османами бейликов как Караманидов, так и Хамидидов предположительно между 1390—1398 годами.

После Ангорской битвы в 1402 году южная часть бейлика была восстановлена и просуществовала до 1423 года, после чего земли бейлика окончательно перешли под контроль османов.

История

Создание бейлика Хамид 

Ко второй половине XIII века на территории Малой Азии существовало два крупных государства, у каждого из которых период расцвета был позади. Византийская империя, уже пережившая распад после захвата Константинополя в 1204 году на Латинскую, Никейскую и Трапезундскую империи, временно возродилась в 1261 году на уменьшенной территории. Конийский султанат, осколок Сельджукской империи, в своё время отвоевавшей у Византии территории, подвергался набегам монголов, постепенно сдавая позиции. Под напором монголов в Анатолию и Сирию из Средней Азии перекочёвывали тюркские племена.

Хамид-бей принадлежал огузскому племени йомуд или Салыр. Он прибыв в Анатолию и поступил на службу к Алаеддину Кейкубаду. Заслужив доверие сына Алаэддина Гияседдин Кейхосрова, в 1240 году Хамид получил назначение в Ыспарту и Бурдур. Именно Хамид в 1250 году построил на реке Ешылырмак, разделяющей Токат, мост Хыдырлык для встречи и объединения трёх сыновей Гиядедина Кейхусрева: Иззеддина, Рукнеддина и Алаэддина. В 1291 году, когда власть сельджуков ослабла, Хамид попробовал создать на управляемых им землях независимый бейлик (эмират). Хамид отчеканил монеты от имени Алаэддина, при этом надпись на них содержит не только стандартную формулу имени султана, но и необычную фразу, ранее в исламских монетах не встречавшуюся: «не дай бог» (). Возможно, эта фраза относилась к опасности, исходившей от монголов. Когда Масуд II не смог справиться со стремительно отделяющимися уджами, он попросил помощи у ильхана. Гайхату прибыл в Анатолию с большой армией. Караман, Эшреф, а затем и Хамид подверглись разрушениям и массовым убийствам. Пострадали Эгирдир, Ыспарта и Бурдур. Во время этого рейда Гайхату Хамиду-бею пришлось временно отступить в горы. В 1299/1300 году Хамид-бей объявил о своей независимости и сделал своей столицей Улуборлу, хотя пока он чеканил монеты от имени Газан-хана. Под управлением Хамида были Ыспарта, Бурдур, Эгридир, Агросе, Гёнен, Барле, Кечиборлу, Ялвач, Чаркарыкашач, Авшар, Сютчулер, Инчирли и Агласун. Хамид правил как «улубей» (старший бей) и называл себя султаном и падишахом, используя все титулы сельджукских султанов. Тем не менее, на монетах анатолийских беев пока ещё указывалось имя сельджукского султана. В 700 году (1300—1301) в Улуборлу была отчеканена монета от имени Масуда II.

Дюндар-бей.

Начало правления 
После смерти Хамида-бея ему наследовал его сын Ильяс, который был, вероятно, уджбеем сельджуков в Писидии с центром в Гёнене, а после Ильяса-бея управление бейлика перешло к его старшему сыну Фелекюддину Дюндару-бею. Точная дата события неизвестна, однако нет сомнений, что это произошло не позднее 1314/15 года. Никакой другой информации о сыне Хамида и отце Дюндара, Ильясе не обнаружено.

При жизни своего деда Хамида-бея Дюндар управлял Эгридиром и Бурдуром, имея широкие полномочия, это подтверждается мавзолеем, построенным Дюндаром в 700 (1300—1301). В надписи на мечети Улуджами Дюндар назван «мелику-умера» — титул главнокомандующего в период сельджуков.

Около 1307 года Дюндар перенёс столицу в Эгридир, который ранее использовался в качестве летнего курорта для султанов-сельджуков, поскольку из Эгридира можно контролировать пути между Коньей и Анталией. Город Дюндар назвал в честь себя Фелекабад.

Дюндар-бей за короткое время захватил Асикараагач, Ешилову и Тефенни, расширив территорию до Денизли и Гермияногулларов с одной стороны и до Анталии с другой. В 1312 году он захватил Гёльхисар и Коркутели и стоял у стен Антальи. Однако он был среди турецких беев, которые заверили свою лояльность государству ильханов в июле 1314 года, когда Олджейту послал эмира Чобана в Анатолию.

Ветвь в Анталии (Теке) 

Когда эмир Чобан покинул Анатолию в конце 1316 года, а Олджейту умер, Дюндар снова начал завоевания, воспользовавшись борьбой за власть в государстве Хулагуидов. В это время он захватил Анталию (в период между 1316 и 1318 годами) и, согласно тюркской традиции, оставил правителем города своего родственника — брата Юнуса. Тем самым было положено начало анталийской ветви Хамидолулларов — Теке. По словам Узунчаршилы, называть эту часть бейлика отдельным бейликом Текеогуллары стали во времена Мубаризеддина Мехмеда-бея, также известного как Теке-бей.

Последние годы 
После захвата Антальи влияние Дюндара-бея выросло, он перестал признавать власть ильханов, объявил о своей независимости и объявил себя султаном. В 1321 году он начал чеканить монеты, не упоминая на них имени ильхана Абу Саида Бахадура-хана. Родственники Дюндара правили в подвластных Дюндару городах: Юнус в Анталии, другой брат Дюндара, Ферхад — в бывшей столице, Улуборлу, сын Дюндара, Мехмед — в Гёльхисаре, один из сыновей Юнуса, Хызыр — в Коркутели.

Сын Чобана, , был назначен бейлербеем Анатолии. Он совершил рейд по бейликам, чтобы добиться повиновения беев. После нападения на Караманидов и Эшрефидов, Тимурташ окружил Фелекабад. Дюндар не смог оказать сопротивления и бежал в Аланию. Племянник Дюндара и старший сын Юнуса, Махмуд, выдал дядю Тимурташу, который казнил Дюндара. К началу 1327 года Дюндара уже не было в живых. Возможно, могила бея находится у ворот Замка в Эгридире.

Когда Тимурташ восстал против ильхана и бежал в Египет, Махмуду пришлось укрыться у мамлюков вместе с ним.

Возрождение бейлика. Исхак, Хызыр Исхакоглу, Хызыр Юнусоглу 

После бегства Тимурташа и Махмуда, в Анталии стал править Хызыр-бей. В Эгридире временно управление перешло к внуку Дюндара — Хызыру, который правил от имени отца, Исхака. Сам Исхак с жалобой на Тимурташа отправился в Каир. В августе 1328 года убийца Дюндара был казнён. Когда Исхак вернулся в Эгирдир в 1328 году, временное правление его сына Хызыра закончилось. Историки полагают, что Исхак правил всей территорией своего отца.

Исхак присоединил Акшехир, Бейшехир, , он, как и его отец, Дюндар, использовал титул султана, и правил в Эгридире как старший бей. В Гёльхисаре правил дядя Исхака, Мехмед, в Улуборлу правил сын Исхака Хызыр, двоюродный брат Исхака и сын Юнуса (тоже Хызыр) правил в Анталии, ещё один сын Исхака, Зекерия, правил в Теке-Карахисаре.

После смерти Исхака до 1335 года Хызыр-бей во второй раз стал править в Эгридире. В 756 (1364/65) году Хызыр-бей совершил хадж. Во время паломничества Хызыра бейликом управлял его сын Ибрагим-бей, который правил в Улуборлу. Как следует из надписи Куббели Масджид, которая возведена в 770 (1368/69) году, Хызыр-бей умер за некоторое время до строительства этой мечети. Он оставил управление княжеством Хусамеддину Ильясу-бею, сыну своего племянника Мустафы.

Борьба с Кипром. Хусамеддин Ильяс и Мубаризеддин Мехмед 

Источники сообщали противоречивую информацию о том, кто правил в Анталии после Хызыра Юнусоглу. Согласно Аль-Калкашанди после Хызыр-бея новым эмиром южной части бейлика стал Дади-бей, в то время как Али называл брата Хызыра, Махмуда, его наследником. И.Узунчаршилы упоминал, что Махмуд был правителем после или до Дади бея, а до 1373 года сын Махмуда-бея, известный под прозвищем Кучук («Маленький») Мехмед-бей, пришёл к власти в Анталии. Согласно последним данным, после Хызыра правил Дади-бей, а после него сын Махмуд-бея Мубаризеддин Мехмед или «Маленький» Мехмед.

В 1361 году король Кипра захватил Анталию. В это время Мехмед был в Истаносе. После того, как войско крестоносцев покинуло Анатолийское побережье, Мехмед-бей решил отвоевать город. Попытки Мехмеда вернуть город при помощи Ильяса-бея и бея Карамана до 1373 года были безуспешны. Мехмед даже предложил выкупить город, но получил отказ.

Мамлюкский султан послал письма анатолийским беям с предложением вступить в антикипрский альянс, в том числе Ильясу-бею и Мехмеду-бею (который перенёс столицу в Коркут после падения Антальи. Они вступили в альянс и в феврале 1367 года прибыли к Караманоглу Алаеддину-бею. Армия из 40 000 человек под командованием Ильяса-бея и Исы-бея Айдынида подошла к Корикосу, находившемуся под властью короля Кипра. Пьер де Лузиньян прислал на подмогу своего брата Жана, который 28 февраля 1367 года вместе с войском на шести галерах высадился на берег, несмотря на умелую и точную стрельбу лучников Ильяса-бея. Крестоносцы, которые несли большие потери, были вынуждены укрыться в замке. Однако 7 марта 1367 года беи свернули свой лагерь, сняли осаду и ушли от Корикоса. Причиной этого стало известие о смуте в Каире.

После кампании в Корикосе отношения Ильяса-бея и Алаэддина-бея испортились. Между ними началась борьба, в ходе которой Алаеддин-бей напал на Фелекабад и разрушил город, а Ильяс-бей бежал к Сулейману Гермианоглу. Восстановить бейлик Ильяс смог лишь через почти два года при помощи Сулеймана и османского султана Мурада I.

К в апреле 1373 года началась Кипро-генуэзская война. Для Кипра было слишком затратно держать в Анталии гарнизон. 14 мая 1373 года Мехмед-бей занял Анталию. По различным источникам это произошло либо в результате штурма, либо стало следствием договорённости с королём Кипра. Дата смерти Мехмеда неизвестна, но он умер после декабря 1377 года.

Хусейн-бей. Продажа части бейлика османам 

Дата смерти Ильяса-бея неизвестна, но предположительно, это произошло до 1375 года. После его смерти беем стал его сын Кемаледдин Хусейн-бей. В 1381/82 году, когда Мурад I приехал в Кютахью, он вызвал Хусейна, который был обеспокоен стремлением Караманоглу Алаэддина-бея захватить бейлик Хамидидов. На встрече с султаном Хусейн договорился о продаже Мураду бывших земель Эшрефидов за 80 000 золотых. Хусейн-бей признал себя вассалом османов и получил разрешение править в регионах Ыспарты, Улуборлу, Кечиборлу, Бурдура и Гёльхисара. 2000 лучников, посланных Хусейном в османскую армию принимали участие в Косовской битве 1389 года и сыграли важную роль в победе османов. После смерти Мурада I в битве османский престол занял его сын Баязид I. Часть анатолийских беев решила воспользоваться сменой власти и разорвала договорённости, отказавшись подчиняться султану. Баязиду пришлось отправиться с армией в Анатолию и привести беев к повиновению. В итоге беи Айдыногуллары, Саруханогуллары, Ментешеогуллары и Гермияногуллары были захвачены в плен. В 1392 году Баязид аннексировал территории Джандарогуллары. Караманоглу Алаеддин-бей был недоволен тем, что Хамидиды продали часть бейлика османам. В 1390/91 году он напал на бывшие территории Хамидидов. В османских источниках упоминается, что в итоге кампании по подавлению Алаэддина все земли, принадлежавшие северным Хамидидам, были захвачены османами, и преобразованы в санджак, которым стал управлять сын Баязида I, Иса Челеби. Возможно, Хамидоглу Хусейн-бей умер в 1391 году, а его сын Мустафа поступил на службу к Баязиду. Северная часть бейлика прекратила существование.

Осман-бей. Ликвидация южной части бейлика 

В Анталии после смерти Мубаризеддина Мехмеда-бея его преемником стал его сын Осман. В период правления Османа Анталия утратила своё прежнее значение. Когда в 1387 году Мурад I победил Алаеддина-бея Караманида и захватил Бейшехир, он не отправился в район Теке. Ему сообщили, что бей Теке настроен враждебно, но он бедный человек всего с двумя городами, и не стоит тратить на него силы.

Примерно в 793 году (1391) Баязид захватил Теке-эли и передал управление в ней Фируз-бею.

В битве при Анкаре отряд из бывшего бейлика Хамид (включая Теке) участвовал под командованием сына Баязида, Мустафы Челеби. Во время битвы солдаты из Айдына увидели в войске Тамерлана своих беев и переметнулись. За ними последовали отряды из других бейликов, в том числе и из бейлика Хамидогулларов. После поражения и пленения Баязида в этой битве в 1402 году южный эмират был восстановлен, беем стал опять Осман. В 1423 году Осман был убит во время попытки захватить Анталию в союзе с Караманидами. В результате последние земли бейлика Хамидогуллары были захвачены османами.

Среди сил, посланных на Кипр мамлюкским султаном Барсбеем был Текеоглу, который 7 июля 1426 года был убит. Вероятно, это был Мустафа, сын Османа.

Система управления и армия 
Управление и организация бейлика были такими же, как и у других туркменских княжеств региона. Завоёванные земли распределялись между родственниками старшего бея, но монеты чеканились и хутба читалась лишь от его имени на всей территории бейлика.

В бейлике было много дервишских лож (монастырей). Ибн Баттута описывал, как его принимали в жилищах шейхов в Бурдуре, Испарте, Эгридире и Гёлхисаре.

В армии бейлика во время правления Дюндара-бея было 15 000 всадников и пехотинцев. Дюндар применял различные военные тактики, в мирное время организовывал военные манёвры и официальные парады, гарантируя, поддерживая войско в боевой готовности. 2000 лучников присланных Хусейном-беем в Косово, показывает военную готовность бейлика. Хамидиды выделяли землю как тимары. Как сельджуки и османы, Хамидиды основывали вакуфы.

Единственная известная монета члена династии — серебряная монета, отчеканенная в Фелекабаде (Эгридир) Хусамеддином Ильясом беем.

Строительство 
Османские казначейские книги зафиксировали наличие в почти каждом населённом пункте бейлика мечетей, построенных беями. В Улуборлу сохранился только минарет мечети, построенной Хамидом-беем. За пределами мечети Дюндар-бей построил Фонтан Мухиддина, сейчас от него остались руины. В Бурдуре в 1300 году Дюндар-бей построил Улуджами (Большую мечеть). В Ыспарте в районе Кечечи Бедреддин Хызыр-бей построил мечеть, она все ещё открыта для поклонения. В том же районе Хызыр-бей построил хаммам. Ныне он полностью разрушен. Баня, построенная Хызыр-беем в том же районе, также была полностью разрушена. В Эгридире в 1302 году Дюндар-бей построил . Хызыр-бей в 1327/28 году построил в городе медресе, от которой сейчас остались руины. Мечеть Хызыра-бея, построенная им в Эгридире, соединена с медресе Дюндара-бея арочной стеной и в записях вакуфа упоминается как мечеть Бююк и Джами-э-Эдидир. Она сохранилась до наших дней. Баба Султан Текке в Эгирдире построено Хусамеддином Ильясом-беем в 1357/58 году. В Бурдуре в 1344/45 году Музафферуддин Мустафа-бей построил медресе Музафферие, но до наших дней дошла только надпись. В Коркутели в 1319 году Синанеддин Хызыр-бей построил медресе Синанеддина. Остались четыре стены медресе, часть колонн и арок.

Культура 
Представители семьи, особенно Хамид-бей, покровительствовали учёным людям и создавали в их пользу вакуфы. Хамид-бей даровал большой земельный участок в деревне Генчели Коюнгёдзю-Бабе для создания ложи. Сын Хамида Ильяс-бей подарил землю в Кечиборлу и много другой недвижимости шейху Шикену. Ташмедресе, построенное Дюндаром в сельджукском стиле, стало культурным научным центром. Ибн Баттута писал о мюдеррисе (преподавателе) медресе и музыканте Муслихуддине Мустафа б. Мухаммед. По словам Ибн Баттуты, Мустафа был известен в Египте и Дамаске. Муслихуддин написал на турецком языке комментарии к сурам Аль-Мульк, Йа Син и Аль-Ихляс, посвятив их Хызыру-бею. Перевод с персидского языка труда Неджмеддина-и-Даи был выполнен в 1351 году и посвящён правившему в Коркутели Гияседдину Абдуррахиму-бею, сыну Юнуса-бея.

Экономика 
В Бурдуре, Улуборлу, Гёнене и Барле варили мыло; в Улуборлу, Кечиборлу и Бурдуре были маслобойни; в Эгридире, Ялваче, Гёнене и Ыспарте производили краски. В Ыспарте, Бурдуре, Эдириде, Улуборлу, Гёнене и Агласуне было налажено производство тонких хлопковых тканей.

На территории бейлика выращивали пшеницу и овёс, разводили овец и коз, были знамениты туркменские ковры, сотканные в этом регионе. Из деревьев в Ыспарте и прилегающих к ней землях получали адраганскую камедь, которую затем вывозили на рынки Египта и Европы. Она использовалась для изготовления небесно-голубой краски, позолоты, а также как лекарственное средство.

Представители династии

Члены семейства

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анатолийские бейлики
Тюркские династии